Roughton "Rou" Reynolds (St Albans, Inglaterra, 16 de enero de 1986), es un cantante y compositor británico, conocido por ser el vocalista principal de la banda de post-hardcore inglesa Enter Shikari.

Biografía
Nacido y criado en St Albans, Hertfordshire, comenzó a tocar la trompeta cuando era niño en la orquesta de su escuela. En 1999, a la edad de 13 años, creó la banda Hybryd con sus compañeros de escuela Chris Batten (en el bajo) y Rob Rolfe (en la batería). Después del lanzamiento de un EP de producción propia titulado Commit No Nuisance, los tres deciden disolver la formación para crear, adicionando al guitarrista Liam "Rory" Clewlow, Enter Shikari. Por lo tanto, Reynolds pasó de tocar la guitarra a teclados y sintetizadores, y después de tres EP más de producción propia grabaron y lanzaron en 2007 el exitoso álbum Take to the Skies. También en 2007 comenzó a tocar como guitarrista en la banda independiente de St Albans JBM. Con Enter Shikari publica, además de varios discos y álbumes en directo, otros cuatro álbumes de estudio: Common Dreads (2009), A Flash Flood of Color (2012), The Mindsweep (2015) y The Spark (2017).

Discografía

Enter Shikari

Álbumes de estudio
 Take to the Skies (2007)
 Common Dreads (2009)
 A Flash Flood of Colour (2012)
 The Mindsweep (2015)
 The Spark (2017)
 Nothing Is True & Everything Is Possible (2020)
 A Kiss for the Whole World (2023)

Álbumes compilatorios
The Zone (2007)
Tribalism (2010)

EP
Nodding Acquaintance (2003)
Sorry You're Not a Winner (2003)
Anything Can Happen in the Next Half Hour (2004)
Rout Remixes (2012)
Live in London NW5 2012. EP (2012)
SRat Race EP (2013)
Covers (2015)
Live & Acoustic at Alexandra Palace (2016)
Live Slow. Die Old. (2017)

Hybryd

EP
Commit No Nuisance (2002)

Referencias

Enlaces externos 
 

Cantantes masculinos de Inglaterra
Cantantes de heavy metal del Reino Unido
Cantantes de rock del Reino Unido
Cantantes con voz gutural
Guitarristas del Reino Unido
Guitarristas de rock del Reino Unido
Tecladistas de Inglaterra
Tecladistas de heavy metal